Le nom anglais peut être employé comme :
 nom commun, pour désigner la langue anglaise;
 nom commun anglaise, ou à cette époque, angloise, pour désigner une danse traditionnelle, que Bach a illustré dans sa  suite française;
 adjectif, pour qualifier ce qui se rapporte à l'Angleterre ou la langue anglaise;
 nom propre, pour désigner les Anglais, les habitants de l'Angleterre.

Le terme anglais peut se référer également à:
 Anglais, une salle de cinéma de Stockholm, en Suède.
 Lac de la Rivière aux Anglais, un plan d'eau de la rivière aux Anglais, coulant dans Rivière-aux-Outardes, MRC Manicouagan, Côte-Nord, au Québec, au Canada.
 Rivière aux Anglais, un affluent de la Côte-Nord du Québec, au Canada.
 Rivière des Anglais, un affluent de la rivière Châteauguay coulant dans la municipalité de Très-Saint-Sacrement, dans la MRC de Le Haut-Saint-Laurent, en Montérégie, au Québec, au Canada.

Le terme anglaise peut se référer à l'écriture anglaise.

Voir aussi 
 Anglais (langue officielle)
 Les Anglais, commune de Haïti